Porta – francuska gmina w regionie Korsyka
 Porta – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 porta – statek wodny
 Wysoka Porta, Porta Ottomańska – dwór, rząd, również państwo tureckie za panowania sułtanów.
 Porta – raper hiszpański

Zobacz też:
 Porta Westfalica